Universität Montevideo steht für:

 Universidad de la República, öffentliche Universität in Montevideo, Uruguay (gegründet im 19. Jahrhundert)
 Universidad de Montevideo, Privatuniversität in Montevideo, Uruguay (gegründet 1986)
 Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga, Privatuniversität mit Sitz unter anderem in Montevideo
 Universidad ORT Uruguay, Privatuniversität mit Sitz in Montevideo